De Nederlandse gemeente Almere is voor statistische doeleinden onderverdeeld in wijken en buurten. De gemeente is verdeeld in de volgende statistische wijken:
 Wijk 01 Almere Haven (CBS-wijkcode:003401)
 Wijk 02 Almere Stad (CBS-wijkcode:003402)
 Wijk 03 Almere Buiten (CBS-wijkcode:003403)
 Wijk 04 Almere Poort (CBS-wijkcode:003404)
 Wijk 05 Almere Hout (CBS-wijkcode:003405)
 Wijk 06 Almere Pampus (CBS-wijkcode:003406)

Deze wijken worden in Almere aangeduid als stadsdelen.

Een statistische wijk kan bestaan uit meerdere buurten. Onderstaande tabel geeft de buurtindeling met kentallen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (2008). Deze buurten worden in Almere aangeduid als wijken en buurten:

|}